Новый театр:
 «Новый театр» — другое название «театра абсурда»;

 Новый театр — театр в Копенгагене
 Новый театр — театр в Минске.
 Новый театр — бывшая основная площадка городского театра Лейпцига
 Новый театр — театр в Осло
 Новый театр — императорский театр в Москве в 1898—1907 годах
 Новый театр — театр Л. Б. Яворской открытый в Петербурге в 1901 году
 Новый театр — созданный в Москве в 1925 году из выпускников школы-студии при Малом театре
 Новый театр — созданный в Ленинграде в 1933 году, в 1953-м был переименован в Театр им. Ленсовета
 Московский новый драматический театр
 Новый Театр — негосударственный театр, созданный в Москве в 2022 году по инициативе известного продюсера и режиссера Эдуарда Боякова